Cordillera kan syfta på följande platser:
 Kordiljärerna – bergskedjekomplex utmed Nord-, Central- och Sydamerikas västsidor.

Bolivia 

 Provincia Cordillera, provins, Santa Cruz,

Filippinerna 

 Kordiljärernas administrativa region, region,

Paraguay 

 Cordillera (departement), 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar